Biston exotica är en fjärilsart som beskrevs av Inoue 1977. Biston exotica ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
exotica